Grady es un nombre y apellido que puede hacer referencia a:

Personas 
 Grady Linder Webster (1927 - 2005), botánico estadounidense identificado por la abreviatura G.L.Webster.
 Grady Booch (1955), ingeniero de software estadounidense.

Lugares 
 Localidades en los Estados Unidos:
 Grady, en el estado de Alabama.
 Grady, en Arkansas.
 Grady, en Nuevo México.

 Condados (county) en los Estados Unidos:
 Condado de Grady, en Georgia.
 Condado de Grady, en Oklahoma.